Le tournoi de tennis de Dubaï est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du 18 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandrine Testud, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Barbara Rittner et María Vento-Kabchi.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2002 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2002
Dubai
2002 aux Émirats arabes unis
Tennis en février 2002